Стецький — польське і українське прізвище.

 Вітольд Стецький (1846—1920) — польський поміщик, власник маєтку в с. Великі Межирічі.
 Стецький Генріх (1847— ?) — власник Романова.
 Генрик Стецький (1823 —1895) — нумізмат та археолог.
 Стецький Кароль
 Кипріян Стецький (1734—1787) — єпископ Луцький і Острозький Руської унійної церкви.
 Людвік Стецький (1795—1859) — шляхтич, активний учасник збройного повстання 1831 року.
 Павел Стецький (1881—1931) — польський поміщик, власник маєтку в містечку Великих Межирічах.
 Тадеуш Єжи Стецький (1838 —1888) — волинський краєзнавець i письменник.
 Ян Казімеж Стецький (бл. 1730—1820) — останній великий коронний хорунжий, сенатор, Овруцький староста.
 Ян Юзеф Стецький (1767—1832) — польський шляхтич, урядник, поміщик, власник маєтку в с. Великі Межирічі.

Див. також 
 Маєток Стецьких